De Zeven Provinciën (niederländisch für „Die sieben Provinzen“) ist der Name folgender Schiffe:
 De Zeven Provinciën (Schiff, 1665), Linienschiff und Flaggschiff des Admirals de Ruyter im Zweiten und Dritten Holländischen Krieg
 De Zeven Provinciën (Schiff, 1909), ein Küstenpanzerschiff des Ersten und Zweiten Weltkriegs, bekannt durch eine Meuterei niederländischer und indonesischer Mannschaften (1933)
 De Zeven Provinciën (Schiff, 1953), leichter Kreuzer der gleichnamigen Kreuzer-Klasse
 De Zeven Provinciën (F802), Fregatte und Flaggschiff der Königlich Niederländischen Marine und Typschiff der De-Zeven-Provinciën-Klasse